Ereškigal (sumersko  𒀭𒊩𒌆𒆠𒃲 DEREŠ.KI.GAL, "Kraljica velike Zemlje"), tudi Irkala, je bila v sumerski mitologiji boginja Kura – dežele mrtvih ali podzemnega sveta. V kasnejših vzhodnosemitskih mitih naj bi skupaj z možem Nergalom vladala Irkalli. Včasih so jo imenovali kar Irkala, podobno kot se je ime Had v grški mitologiji uporabljalo tako za podzemni svet kot za njegovega vladarja. Včasih so jo imenovali tudi Ninkigal - "Gospa velike Zemlje".

V sumerskih mitih je bila Ereškigal edina, ki je lahko v svojem kraljestvu razsojala  in predpisovala zakone. Njen glavni tempelj je bil v Kuti. V starodavni sumerski epski pesnitvi Inanin spust v podzemlje je Ereškigal opisana kot Inanina starejše sestra. Glavna mita,  v katera je vključena Ereškigal, sta Inanin spust v podzemlje in zgodba o poroki Ereškigal z bogom Nergalom.

Mitologija
V starodavni sumerski mitologiji je Ereškigal kraljica podzemnega sveta in starejša sestra boginje Inane. S sestro sta predstavljali polarni nasprotji: Inana je bila kraljica nebes, Ereškigal pa kraljica podzemlja (Irkala).  Ereškigal igra pomembno vlogo  zlasti v dveh mitih.

Inanin spust v podzemni svet
V tej pesnitvi se boginja Inana spusti v podzemni svet, domnevno zato, da bi tja razširila svojo oblast. Ko je vratar podzemnega sveta Neti obvestil Ereškigal, da na velikih vratih v podzemlje stoji Inana in zahteva, da jo spusti noter, mu je ukazala, naj pot v podzemlje zapre s sedmimi vrati. Vsaka vrata ji lahko odpre šele potem, ko bo odložila eno od svojih oblačil. Ko je prišla skozi sedma vrata, je Inana ugotovila, da je gola in brez moči, ker je izgubila enega od  svojih čarobnih predmetov, nimfo, ki je stala pred Ereškigalinim prestolom. Sedem sodnikov podzemlja je Inano razglasilo za krivo. Njeno mrtvo truplo so v podzemlju obesili na kavelj, da so jo lahko vsi videli. Inanin minister Ninšubur je za pomoč zaprosil Enkija, ki  je privolil, da bo Inano rešil iz podzemlja. V podzemlje je poslal dve brezspolni bitji, ki sta s hrano in vodo življenja oživili Inano. Bitji sta Inano spremili iz podzemlja. Sledila jim je horda demonov in zahtevala, da morata bitji kot zamenjavo za Inano v podzemlje pripeljati nekoga drugega. Ko je Inana odkrila, da njen mož Dumuzi ni objokoval njene smrti, se je nanj razjezila in ukazala demonom, naj njega vzamejo za zamenjavo.

Poroka z Nergalom
Drugi mit je zgodba o Nergalu, bogu kuge. Bogovi so nekoč priredili gostijo, ki se je Ereškigal kot kraljica podzemlja ni mogla udeležiti. Povabili so jo, naj pošlje na gostijo svojega zastopnika, in ona je poslala svojega vezirja Namtarja. Vsi bogovi so ga lepo sprejeli, razen Nergala, ki se je obnašal nespoštljivo in pred njim ni vstal. Ereškigal je zato zahtevala, da Nergala pošljejo v podzemlje. 

V starejši različici je Nergal odpotoval v podzemlje skupaj s 14 demoni. Ko so prispeli do vrat v podzemlje, je vratar Neti dobil Ereškigalin ukaz, naj ga pusti skozi sedem vrat in na poti do prestolne dvorane sleče do golega. Tam naj bi ga ubili. Toda Nergal je na vsakih vratih pustil  dva demona. Ko je prišel do prestola,  je napadel Namtarja in Ereškigal povlekel na tla. Nameraval jo je ubiti s sekiro, vendar ga je Ereškigal pregovorila, da se bo v zameno za življenje z njim poročila in delila oblast. Nergal je v to privolil, vendar je moral še za šest mesecev zapustiti podzemni svet. Vrnila mu je demone in dovolila odhod v gornji svet, potem pa se je moral vrniti. Pripoved simbolizira spreminjanje letnih časov.

V kasnejši različici je Nergal odpotoval v podzemlje po Enkijevem nasvetu. Enki ga je opozori, naj v podzemlju ne sedi, je, pije in se umiva in ne seksa z Ereškigal. Enki je prva štiri navodila spoštoval, potem pa podlegel skušnjavi in šest dni ležal z boginjo. Sedmi dan je pobegnil nazaj v zgornji svet in s tem razburil Ereškigal. Boginja je za njim poslala Namtarja, da bi Nergala pripeljal nazaj, vendar ga je Enki preoblekel v manjšega boga in onemogoči Namtarjevo namero. Ereškigal se je zavedla prevare in zahtevala, da se Nergal vrne. Nergal se je tokrat vrnil sam, nasilno potegnil boginjo s prestola in z njo ležal še šest dni in nato postal njen mož.

Razlaga mitov
Zgodba o Inaninem spustu v podzemni svet opisuje možnost pobega iz podzemnega sveta, medtem ko se mit o Nergalu poskuša sprijazniti z obstojem dveh vladarjev podzemnega sveta: boginje in boga. Nergal predstavlja tudi težnjo po združitvi Ereškigal kot kraljice podzemlja z bogom, ki kot bog vojne in kuge prinaša smrt živim in tako postane tisti, ki vlada mrtvim. Mit je kasneje postal prispodoba ljubezenske zgodbe.

Povezave z drugimi božanstvi

V nekaterih različicah mitov Ereškigal vlada podzemlju sama, v drugih različicah pa  skupaj z njej podrejenim možem Gugalano. Mož umre pred dogodki, povezanimi s potovanjem njene sestre Inane v podzemlje.

Samuel Noah Kramer v svoji knjigi Sumerska mitologija: Študija duhovnih in pisnih dosežkov v 3. tisočletju pr. n. št. piše, da je po pisanju v uvodnem delu  sumerske pesnitve Gilgameš, Engidu in podzemni svet Inano nasilno ugrabil Kur in jo odpeljal v podzemni svet. Tam je proti svoji volji postala kraljica podzemnega sveta. Enki, bog voda, se je nameraval maščevati za njeno ugrabitev in odplul v podzemlje, da bi ubil Kura. Kur se je branil z obmetavanjem Enkija s skalami in visokimi valovi. Zgodba ne pove eksplicitno, kdo je v bitki zmagal, med vrsticami pa se bere, da je zmagal Enki. Samuel Noah Kramer povezuje mit s starogrškim mitom u ugrabitvi Perzefone in trdi, da grška pripoved verjetno izhaja iz sumerske. 

V sumerski mitologiji je Ereškigal mati boginje Nungal. Z Enkijem je imela sina Namtarja in z Gugalano sina Ninazuja. 

V hetitski mitologiji je kot božanstvo podzemlja vladala Sončna boginja Zemlje. Boginja  je bila verjetno proto-indoevropskega izvora, vendar je nanjo vsaj malo vplivala boginja Ereškigal.

Zgleda, da so kasneje Grki in Rimljani sinkretizirali Ereškigal s svojo boginjo Hekato. V naslovu uroka na michiganskem Magičnem papirusu s konca 3. ali začetka 4. stoletja n. št. je Hekata imenovana "Hekata Ereškigal". V uroku so magične besede in kretnje za ublažitev strahu pred kaznovanjem v zagrobnem živjenju.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Mezopotamska božanstva
Boginje smrti
Boginje podzemlja